Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Mielcarzewicz – polska pedagog, bibliotekarz
 Edward Mielcarzewicz – polski inżynier
 Teofil Mielcarzewicz – polski litograf